Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1998/99, waarin de club voor het eerst landskampioen werd.

Spelerskern

De IJslandse middenvelder Arnar Viðarsson legde in de zomer van 1998 tests af bij Genk. Hij nam in augustus 1998 deel aan de supercup, maar tekende uiteindelijk geen contract.

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1998-1999 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Ford / Nitto / Vasco
Sportmerk: Olympic Sportswear

Transfers

Zomer

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Individuele prijzen

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 1998/99